est un mot anglais signifiant « étalement, extension, étendue ». Il peut désigner :
  : étalement urbain.
 , « la Conurb » dans l'œuvre de William Gibson : la conurbation allant de Boston à Atlanta, voir William Gibson » Trilogie de la Conurb (Sprawl Trilogy).
 , surnom de la Station Titan dans le jeu vidéo Dead Space 2.
 , une technique de défense contre une mise à terre utilisée en catch et en grappling.
 , un jeu de rôle cyberpunk motorisé par l'Apocalypse.